DDX6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 483 амінокислот, а молекулярна маса — 54 417.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, геліказ. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, РНК. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Гелікази